Георги Манев може да се отнася за:

 Георги Манев (физик) (1884 – 1965), български физик
 Георги Манев (актьор) (1912 – 1985), български актьор
 Георги Манев (политик) (1908 – ?), български политик от БКП

Вижте също 
 Манев